Lancaster est un nom propre d'origine anglo-saxonne qui peut désigner :

Toponyme

Canada 
 Lancaster, au Canada;
 Détroit de Lancaster au Nunavut.

États-Unis 
 Lancaster en Californie ;
 Lancaster, au Kansas ;
 Lancaster, dans le Kentucky ;
 Lancaster, dans le Massachusetts ;
 Lancaster, en Pennsylvanie ;
 Lancaster, dans le Minnesota ;
 Lancaster, dans le Missouri ;
 Lancaster, dans le New Hampshire ;
 État de New York :
 Lancaster, municipalité,
 Lancaster, village ;
 Lancaster, dans l’Ohio ;
 Lancaster, en Caroline du Sud ;
 Lancaster, au Texas ;
 Lancaster, en Virginie ;
 Lancaster, dans le Wisconsin.

Royaume-Uni 
 Lancaster, en Angleterre.
 Lancaster Gate, lieu-dit de Londres.
 Lancaster Gate Memorial Cross, monument commémoratif qui s'y trouve.

Patronyme 
Lancaster est le nom anglais (House of Lancaster) des deux maisons de Lancastre successives de la noblesse anglaise, apparentées à la dynastie Plantagenêt, et dont la deuxième est célèbre pour la guerre des Deux-Roses.

 Alan Lancaster (1949-2021), musicien britannique, membre fondateur du groupe anglais Status Quo
 Bill Lancaster (1898-1933), pionnier britannique de l'aviation
 Bill Lancaster (1947-1997), un acteur américain, fils de Burt Lancaster (cf. infra)
 Burt Lancaster (1913-1994), acteur et réalisateur américain, père de Bill (cf. supra)
 Brett Lancaster (1979-), cycliste et directeur sportif
 Edward Arthur Lancaster (1860-1916), homme politique canadien en Ontario
 Erica Lancaster (1979-), actrice canadienne
 Henry Oliver Lancaster (1913-2001), statisticien australien
 James Lancaster (1554-1618), navigateur, corsaire et pirate britannique
 Jessica Lancaster, actrice américaine
 José de Carvajal y Lancaster (1698-1754), homme politique espagnol
 Joseph Lancaster (1778-1838), pédagogue anglais
 Kelvin Lancaster (1924-1999), économiste
 Nora Lancaster (1882-1968), actrice britannique
 Osbert Lancaster (1908-1986), dessinateur humoristique, historien de l'architecture, scénographe et auteur anglais
  (1938-2008), joueur puis instructeur de football américain dans la LCF

Médecine 

 Test de Hess Lancaster, un examen ophtalmologique

Divers 
 Hecht-Hill-Lancaster, une société de production de cinéma américaine.
Hôtel Lancaster, un hôtel sur les Champs Élysées.
Pont couvert Lancaster, un pont dans l'Indiana.
Le Dernier Vol de Lancaster, roman de Sylvain Estibal paru en 2003

Entreprise 

 Lancaster, une maison de maroquinerie française fondée en 1990 par Thomas Tchen.

Voir aussi 
 Avro Lancaster, un avion,
 Les Accords de Lancaster House,
 , plusieurs navires britanniques
 La paroisse de Lancaster, une ancienne subdivision du Nouveau-Brunswick (Canada)
 

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis


